В данном списке представлены самые длинные в мире моторные яхты. Некоторые из внесённых в список яхт ещё строятся.

Термин длина используется для обозначения размера частной моторной яхты. Термин водоизмещение используется для обозначения размеров судов. В настоящее время самой длинной яхтой, доступной для чартера, является яхта Azzam, которая ещё и является самой мощной яхтой в мире.

См. также 
 Список самых больших парусных судов
 Список самых длинных судов по типу

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 «Top 100 largest yachts»,Boat International
 «The PMY 100 Largest Yachts 2011», Power & Motoryacht
 «The Largest Yachts in the World for Sale», Largest Yachts for Sale
 The Superyacht Owners Register is constantly updated
 Superyachts.com — 100 самых больших яхт
 — Top 500 largest yachts
 The Top 100 largest superyachts in the world (англ.)
 71М HAIDA 1929

Яхты
!
Сравнительные списки судов и кораблей